Tardes est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.

Géographie

Généralités 

Dans le quart nord-est du département de la Creuse, la commune de Tardes s'étend sur , sur le rebord ouest du plateau de Combraille, en limite du bassin de Gouzon. Le territoire de la commune est traversé du sud-ouest vers le nord par la rivière dont est tiré son nom : la Tardes ; il est arrosé par deux de ses affluents, la Méouze à l'est sur trois kilomètres et demi en deux tronçons, et le ruisseau de la Valette qui borde très brièvement la commune au sud.

L'altitude minimale avec  se trouve localisée à l'extrême nord-est au nord du lieu-dit Marmouret, là où la Tardes quitte le territoire communal et entre sur celui de Lussat. L'altitude maximale avec  est située à l'extrême sud, en limite de la commune du Chauchet.

À l'écart des routes principales, le modeste bourg de Tardes est situé, en distances orthodromiques, vingt-quatre kilomètres au nord-est d'Aubusson et trente kilomètres au sud-ouest de Montluçon et trente-sept kilomètres à l'est de Guéret. L'altitude au niveau du bourg est d'environ .

La principale voie d'accès à la commune est la route départementale  qui traverse l'ouest de la commune sur environ deux kilomètres. Le teritoire communale set également desservi à l'est par la .

Communes limitrophes 
Tardes est limitrophe de six autres communes.

Climat 
Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs.

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat complétée par des études régionales prévoit en effet que la  température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Chambon Voueize », sur la commune de Chambon-sur-Voueize, mise en service en 1995 et qui se trouve à  à vol d'oiseau, où la température moyenne annuelle est de  et la hauteur de précipitations de  pour la période 1981-2010.
Sur la station météorologique historique la plus proche, « Clermont-Fd », sur la commune de Clermont-Ferrand, dans le département du Puy-de-Dôme, mise en service en 1923 et à , la température moyenne annuelle évolue de  pour la période 1971-2000, à  pour 1981-2010, puis à  pour 1991-2020.

Urbanisme

Typologie 
Tardes est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee.
La commune est en outre hors attraction des villes.

Occupation des sols 

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (87,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (87,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : 
zones agricoles hétérogènes (51,1 %), prairies (36,2 %), forêts (12,7 %).

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui).

Risques majeurs 
Le territoire de la commune de Tardes est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse) et séisme (sismicité faible). Il est également exposé à un risque particulier : le risque de radon. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle.

Risques naturels 

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 17,4 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (33,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les  dénombrés sur la commune en 2019, 26 sont en en aléa moyen ou fort, soit 21 %, à comparer aux 25 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM.

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune.

La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999. Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999.

Risque particulier 
Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Tardes est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif.

Toponymie 
En occitan, la commune porte le nom de .

Histoire 
Tardes fait partie des très nombreuses communes françaises créées aux débuts de la Révolution. En 1836, la commune de Mazeiras (orthographiée ensuite Mazeirat) fusionne avec Tardes.

Politique et administration

Démographie

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments 
 Le château de Montflour, des  et de la fin du , est partiellement inscrit au titre des monuments historiques depuis 1996 pour ses façades et toitures ainsi que pour plusieurs de ses pièces du rez-de-chaussée ; c'est une propriété privée.
 L'église de l'Assomption-de-la-Vierge de Mazeirat du  est inscrite au titre des monuments historiques depuis 1935. D'époque romane : abside semi-circulaire et arcature reposant sur des colonnettes. Mazeiras est une ancienne commune rattachée à Tardes en 1836.
 Église Saint-Pierre de Tardes.
 Saint-Jean la Bregère, hameau du sud-est de la commune proche de la Méouze, est une ancienne annexe de la commanderie de La Croix-au-Bost dont une partie des possessions avait été usurpée par le seigneur de La Vilatte. Cette annexe comprenait une chapelle et une métairie à l'époque des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem.

Personnalités liées à la commune

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des communes de la Creuse
 Liste des anciennes communes de la Creuse

Liens externes 
 
 
 Tardes sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes et cartes 
 Notes

 Cartes

Références 

Commune dans la Creuse
Commune traversée par le méridien de Paris dans la Creuse